

Geografia 
Australia
 Wellington – capoluogo della Municipalità di Wellington, Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Wellington – Murray Bridge, Local Government Area dell'Australia Meridionale, Australia Meridionale
 Contea di Wellington – Local government area del Victoria, Victoria
 Fort Wellington – Territori del Nord
 Monte Wellington – montagna della Tasmania
 Canada
 Wellington – comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Wellington – comunità della Contea di Prince Edward, Ontario
 Cile
 Wellington – arcipelago della Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena
 Wellington – isola dell'arcipelago omonimo

 India
 Wellington – città del Tamil Nadu
 Nuova Zelanda
 Wellington – capitale 
 Wellington – regione
 Regno Unito
 Wellington – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Wellington – comunità dello Shropshire
 Wellington – paese del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Wellington – città della Contea di Larimer, Colorado
 Wellington – villaggio della Contea di Palm Beach, Florida
 Wellington – villaggio della Contea di Iroquois, Illinois
 Wellington – capoluogo della Contea di Sumner, Kansas
 Wellington – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Wellington – città della Contea di Piscataquis, Maine
 Wellington – township della Contea di Alpena, Michigan
 Wellington – città della Contea di Lafayette, Missouri
 Wellington – città non incorporata della Contea di Lyon, Nevada
 Wellington – villaggio della Contea di Lorain, Ohio
 Wellington – capoluogo della Contea di Collingsworth, Texas
 Wellington – città della Contea di Carbon, Utah
 Wellington – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Sudafrica
 Wellington – città della Municipalità locale di Drakenstein

Persone 
 Wellington (nome completo Wellington Aparecido Martins, 1991) – calciatore brasiliano
 Wellington (nome completo Wellington Luís de Sousa, 1988) – calciatore brasiliano
 Arthur Wellesley, I duca di Wellington – statista e militare britannico
 Brent Wellington, ring name di Tyler Kluttz (1984) – attore ed ex wrestler statunitense
 Chrissie Wellington (1977) – triatleta britannica
 Justin Wellington (1978) – cantante papuano

Altro
 Duca di Wellington – titolo ereditario della nobiltà inglese
 Duke of Wellington's Regiment – ("Reggimento Duca di Wellington" in inglese) – antico reggimento di fanteria dell'esercito britannico
 Filetto alla Wellington – secondo piatto a base di manzo 
 Stivali Wellington
 Vickers Wellington – bombardiere della seconda guerra mondiale